Sepulturas steht für:

 Sepulturas (Linares), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien 
 Sepulturas (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien